Nordhofen ist der Name folgender Orte:

 Nordhofen, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Nordhofen (Deisenhausen), Ortsteil von Deisenhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Nordhofen (Kirchberg an der Iller), Ortsteil von Kirchberg an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Nordhofen, Siedlung von Sonneborn (Thüringen), Landkreis Gotha, Thüringen

Nordhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Nordhofen (* 1945), deutscher Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Nordhof